

Тонкеріс — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Тонкеріс — село, Талгарський район, Алматинська область
 Тонкеріс — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Тонкеріс — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Тонкеріс — село, Цілиноградський район, Акмолинська область
 Тонкеріс — станційне селище, Шортандинський район, Акмолинська область